Nikola Visković (pravnik)
Nikola Visković (načelnik)